Torreano – comune italiano del Friuli-Venezia Giulia
 Torreano – frazione del comune italiano di Martignacco
 Antonio Torreano – ex calciatore italiano